Parathemisto är ett släkte av kräftdjur. Parathemisto ingår i familjen Hyperiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Parathemisto